Ровенский район:

 Ровенский район — район в Саратовской области России.
 Ровненский район (до 1991 года — Ровенский район) — район в Ровненской области Украины.

См. также 
 Ровеньский район